Marco Flores puede referirse a:

 Marco Flores (1981 - ), bailaor y coreógrafo español.
 Marco Flores Luján (1977 - ), futbolista peruano.
 Marco Flores Troncoso, economista y político ecuatoriano.
 Marco Flores, (1973-), cantante mexicano